Buzău  puede referirse a:
Buzău , ciudad de Rumania cabecera del distrito homónimo.
Buzău, distrito de Rumania.
Buzău. río de Rumania tributario del Siret.
FC Gloria Buzău, club de fútbol rumano de la ciudad de Buzău.